Ribbentrop:
 (Ullrich Friedrich Willy) Joachim von Ribbentrop (1893  1946)
 Molotov-Ribbentrop-pagten

Nedertyske efternavne